Ранчо Естрада има више значења:

 Ранчо Естрада (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Естрада (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Естрада (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику